Mockingbird est le nom anglais pour désigner certains oiseaux de la famille des moqueurs. Ce nom peut également être lié à :

Littérature 
 To Kill a Mockingbird, titre original d'un livre de Harper Lee sorti en 1960 ;

Bande dessinée 
 Mockingbird (Oiseau moqueur en VF), de son vrai nom Barbara « Bobbi » Morse, une héroïne de Marvel Comics créée en 1971 ;

Cinéma et télévision 
 Mockingbird Lane, série télévisée américaine, remake de 2012 de la série Les Monstres ;
 Mockingbird, film d'horreur américain de Bryan Bertino sorti en 2014 ;

Musique 
 Mockingbird ou Mocking Bird, est une chanson emblématique du groupe de rock progressif britannique Barclay James Harvest, parue sur le deuxième album du groupe, Once Again en 1971 ;
 , chanson du duo Inez and Charlie Foxx, notamment interprétée par Dusty Springfield sur l'album A Girl Called Dusty, et par Aretha Franklin sur son album , initialement inspirée de la berceuse Hush, Little Baby ;
 Mockingbird, chanson du rappeur Eminem issu de son cinquième album studio Encore, également inspirée de la berceuse Hush, Little Baby ;
 Mockingbird, chanson de Grant Lee Buffalo sur Mighty Joe Moon.
 Mockingbird chanson interprétée par Carly Simon et James Taylor.

Divers 
 Le Mockingbird est également l'oiseau symbole des états américains du Texas, de la Floride et de l'Arkansas.
 l'opération Mockingbird, dirigée par la CIA pour influencer les médias dans les années 1960 ;